As próximas eleições legislativas portuguesas terão lugar até 11 de outubro de 2026 para eleger os membros da Assembleia da República para a 16ª Legislatura de Portugal. Estarão em jogo todos os 230 lugares da Assembleia da República.

Contexto 
O Presidente da República tem o poder de dissolver a Assembleia da República por vontade própria. Ao contrário de outros países, o Presidente pode recusar a dissolução do parlamento a pedido do Primeiro-Ministro ou da Assembleia da República e de todos os partidos representados no Parlamento. Em caso de renúncia do Primeiro-Ministro, o Presidente deve nomear um novo Primeiro-Ministro após ouvir todos os partidos representados no Parlamento e, em seguida, o programa de governo deve ser submetido a discussão pela Assembleia da República, cujos deputados podem apresentar uma moção de rejeição ao novo governo.

Data da eleição 
De acordo com a Constituição portuguesa, as eleições devem ser convocadas entre 14 de setembro e 14 de outubro do ano em que termina a legislatura. A eleição é convocada pelo Presidente de Portugal; no entanto, o Presidente deve ouvir todos os partidos representados no Parlamento e o dia da eleição deve ser anunciado pelo menos 60 dias antes da eleição. Se uma eleição for convocada durante uma legislatura em andamento (dissolução do parlamento), ela deve ser realizada pelo menos após 55 dias. O dia da eleição é o mesmo em todos os distritos eleitorais e deve cair em um domingo ou feriado nacional. A próxima eleição legislativa deve, portanto, ocorrer até 11 de outubro de 2026.

Mudanças de liderança

CDS – Partido Popular 
Nas eleições de 2022, o CDS – Partido Popular perdeu representação no Parlamento pela primeira vez em 47 anos de democracia. O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, demitiu-se na noite das eleições e anunciou que seria realizada uma votação para a liderança. Em 11 de fevereiro, foi anunciado que um novo líder seria eleito em congresso do partido nos dias 2 e 3 de abril de 2022 realizado em Guimarães. O eurodeputado Nuno Melo, o ex-deputado Nuno Correia da Silva, o candidato à liderança de 2016 Miguel Mattos Chaves e Bruno Filipe Costa anunciaram que vão disputar o escrutínio. Durante o congresso, Bruno Filipe Costa e Nuno Correia da Silva desistiram da prova. Nuno Melo foi facilmente eleito líder com mais de 77% dos votos. Os resultados foram os seguintes:
|- style="background-color:#E9E9E9"
! align="center" colspan=2 style="width:  60px"|Candidato
! align="center" style="width:  50px"|Votos
! align="center" style="width:  50px"|%
|-
|style="background:#"|
| align=left | Nuno Melo
| align=right | 854
| align=right | 77.5
|-
|style="background:#"|
| align=left | Miguel Mattos Chaves
| align=right | 104
| align=right | 9.4
|-
|style="background:#"|
| align=left | Outros
| align=right | 144
| align=right | 13.1
|-
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan=2 style="text-align:left;" |   Total
| align=right | 1,102
| align=right | 
|-
| colspan="4" align=left|Resultados: Resultados
|}

Partido Social Democrata 
Após a derrota do Partido Social Democrata (PSD) nas eleições legislativas de 2022, Rui Rio anunciou que não voltaria a concorrer à liderança do PSD e que convocaria uma votação antecipada para eleger um novo líder. A votação foi realizada em 28 de maio de 2022. Luís Montenegro, ex-líder da bancada parlamentar do PSD (2011-2018), e Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente (2013-2015), foram os únicos candidatos na votação. Cerca de 45.000 membros do partido, de mais de 85.000 membros ativos, registaram-se para votar. Montenegro derrotou Moreira da Silva por uma vitória esmagadora, tornando-se o 19º líder do PSD. Os resultados foram os seguintes:
|- style="background-color:#E9E9E9"
! align="center" colspan=2 style="width:  60px"|Candidato
! align="center" style="width:  50px"|Votos
! align="center" style="width:  50px"|%
|-
|bgcolor=orange|
| align=left | Luís Montenegro
| align=right | 19,241
| align=right | 72.5
|-
|bgcolor=orange|
| align=left | Jorge Moreira da Silva
| align=right | 7,306
| align=right | 27.5
|-
| colspan=2 align=left | Brancos/Nulos
| align=right | 437
| align=right | –
|-
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan=2 style="text-align:left;" |   Total
| align=right | 26,984
| align=right | 60.46
|-
| colspan="4" align=left|Resultados: Resultados oficiais
|}

Partido Comunista Português 
A 5 de novembro de 2022, o Partido Comunista Português (PCP) anunciou que Jerónimo de Sousa, líder partidário desde 2004, se afastava da direção por motivos de saúde e pelas exigências que o cargo exige. O partido elege Paulo Raimundo, funcionário e filiado desde 1994, como novo líder, cuja nomeação foi confirmada em reunião do Comité Central a 12 de novembro de 2022 por unanimidade, com uma abstenção, do próprio Raimundo. Os resultados foram os seguintes:
|- style="background-color:#E9E9E9"
! align="center" colspan=2 style="width:  60px"|Candidato
! align="center" style="width:  50px"|Votos
! align="center" style="width:  50px"|%
|-
|bgcolor=#f00|
| align=left | Paulo Raimundo
| align=right | 128
| align=right | 99.2
|-
| colspan=2 align=left | Contra
| align=right | 0
| align=right | 0.0
|-
| colspan=2 align=left | Abstenção
| align=right | 1
| align=right | 0.8
|-
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan=2 style="text-align:left;" |   Total
| align=right | 129
| align=center |
|-
| colspan="4" align=left|Resultados: Resultados
|}

Iniciativa Liberal 
Em 23 de outubro de 2022, o líder do partido João Cotrim Figueiredo anunciou que abandonava a liderança do partido e convocou uma nova votação para a liderança. Pouco depois do anúncio de Cotrim, o deputado bracarense Rui Rocha, deu um passo à frente e anunciou a intenção de concorrer à liderança. Dois dias depois, Carla Castro, deputada por Lisboa, também apresentou a sua candidatura à direção. Algumas semanas depois, o partido definiu data e local para o escrutínio da liderança e o novo dirigente foi eleito em Convenção Nacional entre 21 e 22 de janeiro de 2023 em Lisboa. Um terceiro candidato à liderança, José Cardoso, crítico da liderança e estratégia de Figueiredo, anunciou sua candidatura em 2 de janeiro de 2023. Cerca de 2.300 membros do partido se registaram para votar na convenção, que elegeu Rui Rocha como novo líder do partido.

|- style="background-color:#E9E9E9"
! align="center" colspan=2 style="width:  60px"|Candidato
! align="center" style="width:  50px"|%
|-
|bgcolor=#0b95fd|
| align=left | Rui Rocha
| align=right | 51,7%
|-
|bgcolor=#0b95fd|
| align=left | Carla Castro
| align=right | 44%
|-
|bgcolor=#0b95fd|
| align=left | José Cardoso
| align=right | 4,3%
|-|
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan=2 style="text-align:left;" |   Total
| align=right | 100%
|-
| colspan="4" align=left|Resultados: Resultados
|}

Bloco de Esquerda 
A 14 de Fevereiro de 2023, Catarina Martins anunciou que vai deixar a liderança do Bloco de Esquerda na próxima Convenção Nacional do partido, que está agendada para 27 e 28 de Maio.

Sistema eleitoral 
A Assembleia da República tem 230 deputados eleitos para mandatos de quatro anos. Os governos não exigem o apoio da maioria absoluta da Assembleia para ocupar o cargo, pois mesmo que o número de opositores ao governo seja maior que o dos apoiantes, o número de opositores ainda precisa ser igual ou superior a 116 (maioria absoluta) para que o Programa do Governo seja rejeitado ou seja aprovada uma moção de censura.

O número de assentos atribuídos a cada distrito depende da magnitude do distrito. A utilização do método d'Hondt permite um limiar efectivo mais elevado do que alguns outros métodos de atribuição, como a quota Hare ou o método Sainte-Laguë, que são mais generosos para os pequenos partidos.

A distribuição dos deputados por distrito eleitoral nas eleições gerais de 2022 foi a seguinte:

Partidos 
A tabela abaixo lista os partidos atualmente representados na Assembleia da República.

Agregações de votação

Veja também 

 Eleições em Portugal
 Lista de partidos políticos em Portugal
 politica de portugal

Referências 

Eleições legislativas de Portugal
!Artigos com excertos